«Али́са в Стране́ чуде́с» (, 1903) — немой черно-белый фильм Сесиля Хепуорта. Первая экранизация «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Премьера состоялась 17 октября 1903 года.

Сюжет 
Сохранившаяся копия в очень плохом состоянии, однако несмотря на плохую сохранность и пропущенные эпизоды, фильм охватывает почти все ключевые моменты истории: начало, погоню за белым кроликом, попытки Алисы попасть в прекрасный сад за дверцей, сцену на кухне с кухаркой и поросёнком, разговор с Чеширским котом, «безумное чаепитие».

Финал создателями фильма упрощён — сцены судебного заседания нет. Алиса встречает процессию карт в саду, Королева Червей приглашает её присоединиться к ним, Алиса отказывается, между ними вспыхивает ссора. Королева зовёт палача, чтобы тот отрубил Алисе голову. Алиса отталкивает подошедшего с топором палача и вся процессия карт устремляется за Алисой по дорожке в саду (см. постер), Алиса бежит от них и… просыпается на лужайке.

Художественные особенности 
Фильм вызвал большой интерес у зрителей. В фильме присутствуют спецэффекты достаточно высокого уровня для кинематографа начала XX века. Например, Алиса уменьшается и растёт, находясь в кукольном домике.

До наших дней чудом сохранилась только одна копия этого фильма продолжительностью около 8 минут. И она неполная — некоторые части фильма утеряны. В оригинале фильм длился около 10—12 минут, что было значительно длиннее обычного британского кинофильма тех лет. Можно сказать, что фильм представлял собой блокбастер эры начала кинематографа — не только по продолжительности, но и в плане уровня продюсирования, невиданного по тем временам.

В ролях 
 Мэй Кларк — Алиса
 Сесиль Хепуорт — лягушка
 Миссис Хепуорт — Белый Кролик/Королева
 Норман Уиттен — Болванщик/Рыба
 Стэнли Фэйтфул — игральная карта
 Жоффре Фэйтфул — игральная карта
 Массовка из большого числа детей в роли игральных карт.

Издание 
Материал фильма был издан на DVD с другим фильмом по этому произведению Кэрролла: телефильмом 1966 года «Alice in Wonderland» режиссёра Джонатана Миллера, в качестве бонуса. Фильм сопровождает закадровый комментарий диктора, рассказывающего историю его создания и поясняющего процесс съёмок.

Примечания

Ссылки 
 Просмотр фильма «Алиса в Стране чудес» на Google

Экранизации «Алисы в Стране чудес»
Немые фильмы Великобритании
Чёрно-белые фильмы Великобритании
Короткометражные фильмы Великобритании
Фильмы Великобритании в жанре фэнтези
Фильмы Великобритании 1903 года
Экранизации литературных произведений
Фильмы о животных
Фильмы о собаках
Фильмы о говорящих животных